«Мисс Такуарембо» () фильм Мартина Састре по роману Дани Умпи. В главной роли — уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.

Сюжет 
Это история о маленькой девочке — Наталии, которая мечтает стать звездой, и горит желанием выбраться из своего маленького городка Такуарембо в большой город, на пути к своей мечте — выиграть местный конкурс красоты. Спустя года мы видим суровую реальность: она работает в Буэнос-Айресе туристическим гидом в парке с религиозной тематикой.

Премьера: 15 июля 2010 (Аргентина).

В ролях 
 Наталия Орейро — Natalia Prato 'Cristal' / Cándida López
 Росси де Пальма —  Patricia Peinado
 Мирелья Паскуаль — Haydee
 Джаннетта Родригес — Cristal
 Майк Амигорена — Jesus Christ
 Грасьела Борхес — Miss Coitiño
 Алехандро Тоус — Father Clever
 Диего Рейнхольд — Carlos
 Леонор Куртусье — Sister Leonor
 София Сильвера — Little Natalia
 Матео Капо — Little Carlos
 Литиция д’Аренберг — Odette Rothschild

Примечания

Ссылки 
 www.misstacuarembo.com — официальный сайт фильма
 Amor Fatal: фильмография Наталии Орейро 
 Russia-Natalia: фильмография Наталии Орейро 

Фильмы Уругвая
Фильмы-мюзиклы Испании
Фильмы-мюзиклы Аргентины
Экранизации романов
Фильмы Аргентины 2010 года
Фильмы Испании 2010 года